Icod ist ein spanischer Ortsname:

 Icod de los Vinos, Gemeinde auf Teneriffa
 Icod el Alto, Stadtteil der Gemeinde Los Realejos auf Teneriffa